Magniez est un patronyme porté notamment par :

 Alphonse Magniez, militaire français ;
 Antoine-Guillain Magniez (1738-1823), cultivateur et un député français ;
 Émile Magniez (1799-1865), homme politique français ;
 Émile Magniez (1876-1919), homme politique français ;
 Victor Magniez (1835-1890), homme politique français.

Homonymie de patronyme